Иргалиев:
 Иргалиев, Асет Арманович — казахстанский государственный деятель. Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 18 января 2021 года).
 Иргалиев, Идрис Иргалиевич (1902 — 13.10.1966) — советский партийный и государственный деятель, председатель Гурьевского облисполкома (1942—1943).